Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 20 lutego. Zawody odbyły się na trasie Sestriere Colle w Sestriere. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Benjamin Raich, srebro wywalczył Francuz Joël Chenal, a brąz zdobył kolejny reprezentant Austrii, Hermann Maier.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006